Arthur Adams kan syfta på

*Arthur Adams (född 1891), australisk fotbollsspelare spelade för South Melbourne FC i australisk fotboll
Arthur Adams (född 1963), amerikansk serieskapare 
Arthur Adams (engelsk fotbollsspelare) (1908–1981), engelsk fotbollsspelare som spelade för Tranmere Rovers FC
Arthur Adams (musiker) (född 1943), amerikansk bluesgitarrist och sångare
Arthur Adams (1885–1969), svenskfödd sovjetisk spion
Arthur Adams (1820–1878), engelsk läkare, naturforskare och malakolog
Arthur A. Adams, borgmästare i Springfield, Massachusetts 1919–1920
Arthur Henry Adams (1872–1936), nyzeeländsk författare
Arthur S. Adams (1896–1980), amerikansk akademiker och universitetsrektor